Rumors is het Engelse woord voor geruchten. Het kan ook verwijzen naar:
 Rumors (R3HAB)
 Rumors (Timex Social Club) - single van Timex Social Club
 Vicious Rumors (album) - album van Timex Social Club
 Vicious Rumors - Amerikaanse band
 Rumours - album van Fleetwood Mac